Sheena – nome proprio di persona femminile
Sheena, nota anche come Sheena, regina della giungla (Sheena, Queen of the Jungle) – fumetto statunitense nato nel 1937 
Sheena: Queen of the Jungle – serie televisiva degli anni cinquanta
Sheena, regina della giungla (Sheena) – film del 1984 di John Guillermin
Sheena (Sheena) – serie televisiva del 2002 con protagonista Gena Lee Nolin
Sheena Easton – cantante statunitense
Sheena Tosta – atleta statunitense
4704 Sheena – asteroide della fascia principale